In die Gattung T 3 ordneten die Reichseisenbahnen in Elsaß-Lothringen verschiedene Lokomotiven ein:

Gattungssystem ab 1906/1912
Elsaß-Lothringische D 1
Elsaß-Lothringische D 2
Elsaß-Lothringische D 11
Elsaß-Lothringische D 15
Elsaß-Lothringische D 16
Elsaß-Lothringische D 19
Elsaß-Lothringische D 22
Elsaß-Lothringische D 25
Elsaß-Lothringische D 26
Elsaß-Lothringische D 27
Elsaß-Lothringische D 29
Elsaß-Lothringische D 30
Elsaß-Lothringische T 3 (1913)

T 03
Tenderlokomotive Achsfolge C